Stati Uniti d'America
 North Haven – città della Contea di New Haven, Connecticut
 North Haven – città della Contea di Knox, Maine 
 North Haven – villaggio della Contea di Suffolk, New York

Australia

 North Haven – sobborgo nord occidentale di Adelaide, Australia Meridionale